Президент Национального совета (; , ; ) председательствует на заседаниях Национального совета — нижней палаты Федерального собрания Швейцарии. В официальном порядке старшинства, он уступает членам Федерального совета, но стоит выше президента Совета кантонов.

Он избирается Национальным советом сроком на один год без возможности переизбрания на второй срок подряд.

Список президентов Национального совета 

 РДП — Радикально-демократическая партия Швейцарии
 ХДНП — Христианско-демократическая народная партия Швейцарии
 СДП — Социал-демократическая партия Швейцарии
 ЛП — Либеральная партия Швейцарии
 ШНП — Швейцарская народная партия
 АН — Альянс независимых
 СДП. Либералы — Свободная демократическая партия. Либералы
 ЗПШ — Зелёная партия Швейцарии

Статистика по кантонам

См. также 
 Национальный совет Швейцарии
 Список президентов Совета кантонов Швейцарии

Ссылки 
 Список президентов Национального совета на rulers.org 

Государственное устройство Швейцарии
Списки:Швейцария